Crno est un toponyme qui peut désigner :
Crno, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novi Vinodolski, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Crno, une localité de Croatie située dans la municipalité de Zadar, comitat de Zadar.